TGE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile Sharpe Field di Tuskegee, Stati Uniti d'America
 tge – codice ISO 639-3 della lingua easter gorkha tamag